XXX чемпионат России по волейболу в женской Суперлиге проходил с 18 сентября 2020 по 4 апреля 2021 года с участием 13 российских команд и «Минчанки» из Белоруссии. Чемпионский титул впервые в своей истории выиграл калининградский «Локомотив».

Предварительный этап 
По сравнению с предыдущим сезоном состав Суперлиги расширен с 12 до 14 команд: вместо отказавшегося от выступлений в сильнейшем дивизионе «Сахалина» к участию в турнире были допущены все призёры высшей лиги «А» — «Липецк», «Тулица» и «Спарта», ставшая дебютантом Суперлиги.

На предварительном этапе команды сыграли в два круга по разъездному календарю. Два сильнейших коллектива — «Динамо-Ак Барс» и московское «Динамо» — напрямую вышли в «Финал шести», выявив победителя регулярной части чемпионата 13 марта в очной встрече в Казани. В тот же день команды, занявшие места с 3-го по 10-е, начали играть стыковые матчи за выход в «Финал шести».

В матче 3-го тура действующий чемпион и обладатель Кубка страны «Динамо-Ак Барс» и серебряный призёр прошлогоднего чемпионата «Локомотив» разыграли Суперкубок России. Игра была посвящена памяти советской волейболистки Серафимы Кундиренко.

В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в регламент чемпионата России во всех лигах были внесены соответствующие дополнения. При организации тренировочного процесса и во время проведения матчей клубы были обязаны соблюдать постановления, распоряжения и рекомендации Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, региональных и федеральных властей, Роспотребнадзора. Допуск волейболисток и клубного персонала к матчам был разрешён только при наличии отрицательных результатов ПЦР-тестов, полученных за 48 часов до даты игры. По ходу предварительного этапа ряд команд — «Минчанка» (дважды), «Локомотив», «Динамо-Метар», «Тулица», «Заречье-Одинцово», «Ленинградка», «Уралочка»-НТМК (дважды), московское «Динамо», «Протон» — отстранялись от матчей на 14 дней.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Финальный этап

Стыковые матчи 
«Енисей» — «Локомотив»

1-й матч. 13 марта. Красноярск
2-й матч. 20 марта. Калининград

0:3 (15:25, 20:25, 20:25)
1:3 (20:25, 25:21, 22:25, 17:25)

Фролова (12) — Воронкова (16)
Фролова (19) — Липпман (17)

«Протон» — «Динамо» (Краснодар)

1-й матч. 13 марта. Саратов
2-й матч. 20 марта. Краснодар

3:1 (20:25, 25:18, 25:19, 25:22)
2:3 (19:25, 25:18, 25:20, 18:25, 17:19)

Бавыкина (21) — Халецкая (25)
Симоненко (23) — Сперскайте (23)

«Минчанка» — «Ленинградка»

1-й матч. 13 марта. Минск
2-й матч. 20 марта. Санкт-Петербург

2:3 (25:16, 25:23, 26:28, 24:26, 11:15)
3:1 (25:19, 21:25, 25:23, 25:22)

Секретова (16) — Гарелик (24)
Секретова (21) — Гарелик (28)

«Липецк» — «Уралочка»-НТМК

1-й матч. 13 марта. Липецкий район
2-й матч. 20 марта. Екатеринбург

0:3 (21:25, 16:25, 17:25)
2:3 (12:25, 25:22, 21:25, 26:24, 7:15)

Сазонова (18) — Смирнова (19)
Сазонова (34) — Котова (25)

«Финал шести» 
Матчи прошли с 29 марта по 3 апреля на площадке казанского «Динамо-Ак Барса», ставшего победителем предварительного этапа.

Группа А 

29 марта. «Локомотив» — «Протон»
30 марта. «Динамо-Ак Барс» — «Локомотив»
31 марта. «Протон» — «Динамо-Ак Барс»

3:0 (25:17, 25:16, 25:20)
2:3 (25:14, 16:25, 20:25, 25:20, 13:15)
0:3 (16:25, 18:25, 19:25)

Липпман (19) — Бавыкина (11), Симоненко (11)
Фабрис (18), Федоровцева (18) — Липпман (23)
Бавыкина (13) — Федоровцева (18)

Группа Б 

29 марта. «Уралочка»-НТМК — «Минчанка»
30 марта. «Динамо» — «Уралочка»-НТМК
31 марта. «Минчанка» — «Динамо»

3:1 (25:21, 20:25, 25:21, 25:22)
3:0 (25:23, 25:21, 25:20)
0:3 (21:25, 13:25, 19:25)

Анисова (16) — Смирнова (20)
Гончарова (19) — Котова (13)
Смирнова (15) — Гончарова (14)

Матч за 5-е место 

2 апреля. «Протон» — «Минчанка»

1:3 (25:23, 20:25, 21:25, 16:25)

Бавыкина (23) — Смирнова (21)

Полуфиналы 

2 апреля. «Локомотив» — «Уралочка»-НТМК
2 апреля. «Динамо» — «Динамо-Ак Барс»

3:1 (24:26, 25:16, 25:20, 25:18)
3:0 (25:23, 25:20, 25:16)

Зайцева (18) — Анисова (18)
Наталия (22) — Фабрис (17)

Матч за 3-е место 

3 апреля. «Уралочка»-НТМК — «Динамо-Ак Барс»

1:3 (20:25, 21:25, 25:23, 25:27)

Смирнова (31) — Федоровцева (28)

Финал 
<u>«Локомотив» — «Динамо» — 3:2 (21:25, 19:25, 25:23, 25:19, 15:12)</u>«Локомотив»: Лаура Дейкема — 3 (2, 0, 0), Луиза Липпман — 25 (19, 5, 1), Ирина Воронкова — 16 (14, 1, 1), Татьяна Ежак — 18 (13, 3, 2), Екатерина Евдокимова — 13 (10, 3, 0), Валерия Зайцева — 9 (2, 7, 0), Алла Галкина (либеро), Анна Мельникова, Анастасия Стальная, Мария Воробьёва — 2 (2, 0, 0), Дарья Рысева.«Динамо»: Татьяна Романова — 2 (0, 2, 0), Наталия Гончарова — 15 (14, 0, 1), Яна Щербань — 19 (18, 0, 1), Наталия — 20 (18, 2, 0), Екатерина Енина — 23 (14, 7, 2), Ирина Фетисова — 7 (5, 2, 0), Мария Бибина (либеро), Анна Климец — 2 (1, 1, 0), Марина Бабешина, Наталья Кроткова, Екатерина Орлова.Судьи: Александр Тубылов (Ижевск), Константин Гусев (Санкт-Петербург).Время матча — 2:07 (26+25+31+28+17). Очки — 105:104 (атака — 62:70, блок — 19:14, подача — 5:4, ошибки соперника — 19:16).3 апреля. Казань. Центр волейбола «Санкт-Петербург».СМИ: 

 Лучшие игроки «Финала шести» 
 Связующая — Татьяна Романова («Динамо»)
 Нападающая — Наталия («Динамо»)
 Блокирующая — Валерия Зайцева («Локомотив»)
 Подающая — Арина Федоровцева («Динамо-Ак Барс»)
 Либеро — Алла Галкина («Локомотив»)
 MVP — Ирина Воронкова («Локомотив»)

 Матчи за 11—14-е места 
Команды, не попавшие в плей-офф, провели однокруговой турнир в Туле с учётом всех ранее сыгранных матчей. Ни одна из команд не покинет Суперлигу по спортивному принципу. 

{| table
| width=49% valign="top" |

 Составы 
 «Локомотив»: Екатерина Евдокимова — 29 матчей, 110 партий / 266 очков (173 в атаке, 73 на блоке, 20 с подачи); Ирина Воронкова — 28, 107 / 494 (413, 36, 45); Татьяна Ежак — 28, 91 / 300 (258, 30, 12); Анна Мельникова — 27, 65 / 33 (14, 5, 14); Алла Галкина — 26, 98; Лаура Дейкема — 26, 89 / 39 (22, 7, 10); Валерия Зайцева — 23, 80 / 227 (148, 69, 10); Мария Воробьёва — 23, 71 / 224 (189, 23, 12); Дарья Рысева — 23, 64 / 31 (14, 15, 2); Анастасия Стальная — 22, 56 / 69 (49, 10, 10); Юлия Подскальная — 20, 58 / 99 (51, 37, 11); Луиза Липпман — 17, 66 / 279 (230, 35, 14); Виктория Горбачёва — 10, 34; Маргарита Курило — 8, 31 / 127 (116, 5, 6). Главный тренер — Андрей Воронков.
 «Динамо» (Москва): Мария Бибина — 30, 111; Наталия — 29, 106 / 459 (377, 61, 21); Яна Щербань — 28, 90 / 265 (223, 21, 21); Наталия Гончарова — 27, 98 / 548 (482, 57, 9); Ирина Фетисова — 25, 93 / 224 (123, 89, 12); Екатерина Енина — 24, 81 / 243 (148, 79, 16); Анна Климец — 24, 42 / 75 (59, 12, 4); Татьяна Романова — 22, 76 / 57 (5, 41, 11); Марина Бабешина — 19, 52 / 43 (25, 8, 10); Наталья Кроткова — 17, 42 / 100 (81, 13, 6); Екатерина Ефимова — 14, 43 / 82 (52, 25, 5); Екатерина Орлова — 7, 13 / 20 (10, 9, 1); Софья Кузнецова — 5, 5 / 6 (5, 0, 1); Анна Поспелова — 4, 5; Дарья Талышева — 1, 1. Главный тренер — Желько Булатович.
 «Динамо-Ак Барс»: Ирина Королёва — 30, 110 / 340 (205, 110, 25); Елизавета Попова — 30, 87 / 23 (2, 10, 11); Таисия Коновалова — 29, 95 / 109 (47, 45, 17); Анна Котикова — 29, 71 / 89 (64, 11, 14); Анна Подкопаева — 28, 102; Татьяна Кадочкина — 28, 79 / 273 (220, 34, 19); Саманта Фабрис — 27, 97 / 420 (366, 40, 14); Саманта Брисио — 25, 85 / 361 (311, 17, 33); Евгения Старцева — 24, 78 / 40 (25, 11, 4); Арина Федоровцева — 24, 73 / 330 (259, 28, 43); Марина Марюхнич — 12, 33 / 41 (25, 14, 2); Милина Рахматуллина — 11, 25; Ольга Бирюкова — 11, 20 / 37 (33, 4, 0); Вита Акимова — 3, 5 / 4 (4, 0, 0). Главный тренер — Ришат Гилязутдинов.
 «Уралочка»-НТМК: Ксения Смирнова — 31, 118 / 514 (448, 47, 19); Богдана Анисова — 31, 118 / 388 (322, 43, 23); Елизавета Котова — 31, 118 / 386 (232, 125, 29); Татьяна Куликова — 31, 109 / 218 (139, 66, 13); Кристина Курносова — 30, 111; Алёна Кондрашова — 30, 109 / 54 (23, 11, 20); Дарья Пилипенко — 29, 93; Вера Костючик — 28, 84 / 157 (129, 15, 13); Татьяна Селютина — 18, 29 / 2 (0, 1, 1); Валерия Сафонова — 17, 29 / 27 (24, 3, 0); Ксения Парубец — 8, 31 / 187 (165, 12, 10); Елизавета Фитисова — 7, 15 / 17 (12, 3, 2); Валентина Бачинина — 7, 12 / 16 (10, 4, 2); Елена Самойлова — 4, 5 / 1 (1, 0, 0); Валерия Харлова — 3, 4 / 6 (5, 1, 0); Ольга Ваганова — 1, 3 / 2 (1, 0, 1); Айлама Сесе Монтальво — 1, 2 / 7 (4, 1, 2). Главный тренер — Николай Карполь.
 «Минчанка»: Надежда Смирнова — 30, 117 / 407 (345, 30, 32); Надежда Столяр — 30, 116 / 272 (185, 73, 14); Маргарита Степаненко — 29, 90 / 332 (264, 58, 10); Виктория Панасенко — 30, 114 / 1 (1, 0, 0); Татьяна Маркевич — 28, 110 / 337 (268, 38, 31); Анастасия Кононович — 28, 85 / 26 (10, 4, 12); Анастасия Лопато — 27, 93 / 44 (18, 21, 5); Надежда Владыко — 23, 88 / 160 (98, 56, 6); Елена Федоринчик — 23, 81 / 2 (2, 0, 0); Виктория Секретова — 21, 64 / 215 (201, 13, 1); Ксения Лебёдкина — 21, 49 / 15 (9, 2, 4); Агата Бекша — 10, 26 / 20 (8, 9, 3); Дарья Вакулко — 9, 16 / 5 (3, 1, 1); Анжелика Борисевич — 7, 20 / 48 (33, 14, 1); Владислава Просолова — 3, 9 / 18 (13, 1, 4); Елизавета Багаева — 3, 3 / 1 (0, 0, 1); Виолетта Белявская — 2, 5; Анна Калиновская — 1, 3 / 8 (2, 5, 1). Главный тренер — Станислав Саликов.
 «Протон»: Ярослава Симоненко — 31, 116 / 450 (382, 27, 41); Виктория Руссу — 31, 109 / 415 (351, 38, 26); Юлия Максимова — 30, 113 / 233 (154, 60, 19); Мария Дороничева — 30, 107 / 78 (54, 13, 11); Елена Савкина — 30, 98 / 147 (82, 55, 10); Кристина Лавнова — 29, 95; Анастасия Бавыкина — 28, 103 / 424 (363, 40, 21); Екатерина Дороничева — 28, 78; Анастасия Чернова — 25, 76 / 75 (62, 3, 10); Вера Саликова — 24, 59 / 15 (8, 5, 2); Ульяна Ермолаева — 16, 43 / 66 (42, 18, 6); Анастасия Бехтерева — 6, 13 / 15 (7, 7, 1); Ксения Еремчук — 6, 9 / 12 (11, 1, 0); Ксения Меньщикова — 5, 6 / 5 (3, 0, 2). Главный тренер — Юрий Маричев. 
 «Динамо» (Краснодар): Ангелина Лазаренко — 28, 104 / 351 (208, 114, 29); Вера Ветрова — 28, 94 / 66 (43, 15, 8); Ангелина Сперскайте — 27, 100 / 319 (261, 35, 23); Мария Халецкая — 27, 99 / 446 (404, 33, 9); Екатерина Лазарева — 26, 80 / 32 (13, 5, 14); Тамара Зайцева — 25, 86; Богумила Бярда — 25, 58 / 61 (56, 5, 0); Екатерина Пипунырова — 24, 77 / 219 (192, 17, 10); Мария Перепёлкина — 23, 66 / 139 (69, 61, 9); Светлана Суховерхова — 20, 49 / 124 (97, 18, 9); Екатерина Третьякова — 19, 56; Ольга Зверева — 17, 66 / 65 (47, 9, 9); Ольга Зубарева — 12, 35 / 54 (30, 20, 4); Римма Гончарова — 11, 27 / 37 (25, 9, 3). Главный тренер — Константин Ушаков.
 «Ленинградка»: Екатерина Сокольчик — 27, 109 / 357 (292, 42, 23); Виктория Русакова — 26, 105 / 332 (277, 41, 14); Екатерина Полякова — 26, 104 / 285 (194, 80, 11); Наталья Непомнящих — 26, 101 / 73 (34, 23, 16); Анна Лунёва — 26, 87 / 149 (87, 38, 24); Анастасия Гарелик — 25, 101 / 492 (436, 41, 15); Дарья Столярова — 24, 59 / 86 (73, 4, 9); Мария Тисевич — 22, 73; Елена Гендель — 21, 59 / 88 (43, 34, 11); Наталья Някина — 19, 75; Анна Матиенко — 17, 36 / 7 (4, 3, 0); Виктория Боброва — 15, 29 / 54 (43, 7, 4); Светлана Крючкова — 13, 50; Анна Штангей — 3, 7 / 2 (2, 0, 0); Сусанна Муртазаева — 2, 6 / 6 (6, 0, 0); Мария Косьяненко — 2, 5 / 4 (3, 1, 0); Дарья Шустова — 1, 3 / 8 (7, 0, 1); Валерия Хандромайло — 1, 3 / 3 (2, 1, 0); Алина Ямалетдинова — 1, 3. Главный тренер — Александр Кашин.
 «Липецк»: Мария Воногова — 28, 102 / 161 (108, 40, 13); Владислава Коржова — 28, 99 / 285 (252, 19, 14); Ирина Сазонова — 26, 101 / 533 (478, 28, 27); Валерия Горбунова — 26, 93 / 314 (264, 34, 16); Кристина Ягубова — 25, 96 / 44 (14, 14, 16); Валерия Перова — 25, 89; Анна Сотникова — 24, 55 / 109 (83, 20, 6); Мария Боговская — 21, 43 / 82 (73, 5, 4); Дарья Ерофеева — 20, 75; Екатерина Енина — 20, 41 / 5 (1, 3, 1); Светлана Дорсман — 15, 55 / 143 (98, 37, 8); Анастасия Веселова — 15, 44 / 70 (34, 26, 10); Виктория Демидова — 14, 33 / 9 (4, 0, 5); Полина Ольховская — 8, 26 / 33 (15, 15, 3); Елизавета Матвиенко — 6, 8 / 1 (1, 0, 0); Наталья Малых — 3, 7 / 2 (2, 0, 0). Главный тренер — Андрей Смирнов.
 «Енисей»: Мария Фролова — 28, 111 / 463 (404, 28, 31); Анастасия Пестова — 28, 111 / 1 (1, 0, 0); Евгения Щеглова — 28, 103 / 216 (187, 13, 16); Яна Даций — 28, 97; Софья Писаревская — 27, 100 / 327 (272, 40, 15); Ирина Филиштинская — 26, 80 / 75 (36, 27, 12); Александра Перетятько — 26, 79 / 36 (19, 5, 12); Юлия Бровкина — 24, 78 / 198 (136, 49, 13); Евгения Сикачёва — 24, 76 / 181 (123, 49, 9); Анастасия Самойленко — 22, 82 / 191 (114, 62, 15); Карина Симонова — 18, 34 / 45 (41, 1, 3); Ирина Климанова — 13, 34 / 50 (39, 7, 4); Анхела Лейва — 10, 31 / 89 (80, 5, 4); Светлана Козарь — 3, 3. Главный тренер — Андрей Петров, Сергей Голотов (с 19 октября).
 «Тулица»: Евгения Баяндина — 29, 114; Анастасия Азанова — 29, 111 / 535 (475, 37, 23); Яна Кригер — 29, 101 / 198 (111, 73, 14); Ольга Ефимова — 28, 103 / 303 (275, 15, 13); Марианна Носова — 28, 99 / 34 (6, 16, 12); Татьяна Африканская — 28, 85 / 75 (43, 19, 13); Екатерина Тимошкова — 27, 87 / 227 (196, 17, 14); Елена Пешехонова — 27, 77 / 43 (21, 13, 9); Наталья Фролова — 26, 83 / 260 (240, 16, 4); Дарья Малыгина — 24, 70 / 108 (44, 53, 11); Ольга Фролова — 18, 47 / 23 (19, 3, 1); Татьяна Симанихина — 15, 40; Амага Джиоева — 14, 48; Ольга Шукайло — 4, 7 / 2 (2, 0, 0); Дарья Корбасова — 1, 1; Софья Сычёва — 1, 1. Главный тренер — Александр Перепёлкин. 
 «Спарта»: Светлана Гатина — 29, 108 / 358 (314, 23, 21); Анастасия Станкевичуте — 29, 105; Светлана Масалева — 27, 98; Жанна Каськова — 27, 98 / 415 (362, 29, 24); Валерия Шатунова — 26, 94 / 256 (220, 29, 7); Елизавета Кочурина — 26, 85 / 212 (138, 65, 9); Юлия Синицкая — 25, 96 / 208 (132, 57, 19); Татьяна Маркова — 25, 73 / 36 (20, 9, 7); Алина Подскальная — 24, 80 / 37 (19, 5, 13); Анна Прасолова — 22, 65 / 94 (55, 29, 10); Анастасия Жукова — 18, 36 / 64 (52, 3, 9); Мария Самойлова — 14, 37 / 68 (55, 8, 5); Вита Акимова — 12, 27 / 63 (52, 3, 8). Главный тренер — Слободан Радивоевич. 
 «Заречье-Одинцово»: Юлия Коренчук — 29, 106 / 482 (450, 20, 12); Кристина Кураева — 29, 100; Светлана Чеснокова — 27, 99 / 178 (127, 40, 11); Полина Матвеева — 28, 103 / 105 (46, 37, 22); Анна Пальмова — 28, 64 / 11 (6, 2, 3); Анастасия Щурина — 27, 96 / 185 (152, 19, 14); Юлия Шишкина — 26, 97 / 160 (95, 50, 15); Оксана Якушина — 26, 78 / 105 (82, 20, 3); Инна Крук — 24, 76 / 115 (104, 6, 5); Дарья Железко — 23, 75; Наталья Думчева — 22, 76 / 187 (152, 27, 8); Татьяна Просвирина — 20, 36 / 27 (11, 12, 4); Вероника Стасилевич — 15, 36 / 11 (9, 2, 0); Мария Качан — 7, 17; Ирина Артюхина — 2, 3 / 3 (3, 0, 0); Елизавета Пальшина — 2, 2 / 1 (0, 0, 1); Кира Хроменкова — 1, 2. Главный тренер — Вадим Панков.
 «Динамо-Метар»': Валерия Шевчук — 29, 100 / 279 (248, 13, 18); Анастасия Ануфриенко — 27, 100 / 78 (55, 8, 15); Александра Верная — 26, 97; Андреа Ранхель — 26, 96 / 496 (443, 27, 26); Наталья Слаутина — 26, 93 / 168 (107, 47, 14); Елена Ткачёва — 26, 86 / 213 (187, 14, 12); Евгения Бочкарёва — 24, 61 / 87 (71, 11, 5); Ксения Дьяченко — 23, 63 / 107 (66, 32, 9);  Анастасия Васильева — 22, 61; Алиса Шишкина — 22, 47 / 7 (5, 1, 1); Екатерина Шкурихина — 22, 46 / 42 (32, 9, 1); Ольга Яргычова — 16, 55 / 101 (56, 33, 12); Елена Самойлова'' — 4, 10 / 11 (6, 5, 0); Анна Багрянцева — 4, 8 / 5 (4, 1, 0). Главный тренер — Сергей Чесновицкий, Захар Пилипенко (с 13 ноября).

Курсивом выделены игроки, покинувшие свои команды по ходу сезона.

Самые результативные

Итоговое положение

Лауреаты сезона 
По итогам сезона Всероссийская федерация волейбола определила лучших игроков и тренера. Ими стали:
 MVP — Ирина Воронкова («Локомотив»)
 Самая результативная — Наталия Гончарова («Динамо» Москва)
 Связующая — Лаура Дейкема («Локомотив»)
 Блокирующая — Ангелина Лазаренко («Динамо» Краснодар)
 Либеро — Анна Подкопаева («Динамо-Ак Барс»)
 Тренер — Андрей Воронков («Локомотив»)

Обзор высшей лиги

Высшая лига «А»

Предварительный этап 
На предварительном этапе команды сыграли в четыре круга по туровой системе в период с 24 сентября по 24 января. Команда «Импульс» (Волгодонск) пропустила первый тур из-за болезни игроков, а перед вторым туром снялась с соревнований.

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Полужирным шрифтом выделены результаты домашних матчей команд.

Финальный этап 
В соответствии с результатами предварительного этапа образованы две финальные группы. Финалы за 1—4-е и за 5—7-е места проходят турами в период со 2 февраля по 11 апреля. В турнирных таблицах учитываются все результаты предварительного этапа.

 Матчи за 1—4-е места

 Матчи за 5—7-е места

Высшая лига «Б» 
Первенство стартовало 23 сентября. На предварительном этапе команды играли по туровой системе: в группе «Центр» — в 4 круга, в группе «Сибирь» — в 6 кругов. Финальный этап за 1—6-е места проводится в два тура, финальный этап за 7—13-е места — в один тур.

Примечания

См. также 
 Чемпионат России по волейболу среди мужчин 2020/2021

Ссылки 
 Результаты на сайте Всероссийской федерации волейбола
 Положение о чемпионате
 Результаты и статистика матчей

2020 год в волейболе
2021 год в волейболе